Wiemeyer bezeichnet:

 Wiemeyer (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Wiemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Wiemeyer (* 1954), deutscher katholischer Theologe
 Josef Wiemeyer (* 1960), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer